Pullicino ist der Familienname folgender Personen:

 George Pullicino (* 1964), maltesischer Politiker
 Peter Pullicino (* 1976), maltesischer Fußballspieler